Итатиаюсу ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Агломерация Белу-Оризонти. Входит в экономико-статистический  микрорегион Итагуара. Население составляет 9368 человек на 2006 год. Занимает площадь 295,062 км². Плотность населения — 31,7 чел./км².

История 
Город основан 1 марта 1963 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 95.307.245,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 10.615,64 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,727 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс